Amphoriscus är ett släkte av svampdjur. Amphoriscus ingår i familjen Amphoriscidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kalksvampar
Amphoriscus